Eryngium mauritanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Eryngium mauritanicum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
mauritanicum